Хафез — арабское имя или фамилия. Происходит от арабского понятия «Хафиз» (в переводе на русский: «Охранитель») — человек, выучивший наизусть весь Коран.

Персоналии с данной фамилией
 
 Хафез, Карим (род. 1995) — египетский футболист, защитник турецкого клуба «Ени Малатьяспор» и национальной сборной Египта.
 Хафез, Юсри (род. 1993) — египетский боксёр-любитель.

 Хафези, Фархад (род. 1967) — известный швейцарский хирург-офтальмолог и научный исследователь.

 

Персоналии с данным именем
 Хафез Асад (1930—2000) — сирийский военный, государственный и политический деятель, генерал. Президент Сирии (1971—2000).
 Сами Хафез Анан (род. 1948) — египетский военный и политический деятель, вице-президент Египта (2011—2012).
 Шаабан Хафез Шаабан (род. 1952) — российский и арабский общественный деятель.

См. также 
 Хафиз (значения)
 Хафс аль-Куфи